Chautauqua megye (Kansas)
 Chautauqua megye (New York)